Baixo Guandu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Baixo Guandu (ort), Espírito Santo, 
 Baixo Guandu (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar